«Рыбинск» — российский футбольный клуб из Рыбинска. Основан в 1964 году.

В 1964—1973, 1976—1989 годах выступал во второй союзной лиге (класс «Б», вторая группа класса «А»). Лучшее достижение — 1-е место во 2-й зоне класса «Б» РСФСР (и 2-е место в финальном турнире) в 1969 году.

В 1991 году принимал участие в Первенстве РСФСР по футболу среди КФК (занял 3-е место во 2-й группе) и финальном турнире «Футбол России» (занял 3-е место).

Провёл шесть сезонов в первенстве России среди команд-мастеров (1992—1995, 2001—2002), лучшее достижение — 1 место в 5 зоне второй лиги в 1993 году.

В Первенстве России среди КФК/ЛФК (зона «Золотое кольцо») выступал в сезонах 1997—2000, 2003—2008, 2012/13, 2014. В 1997 году занял 2-е место, в 1998, 1999, 2003, 2006 годах — 3-е место.

С 2017 года вновь выступает в любительском первенстве России.

История названий 
 1964—1989 — «Сатурн»
 1991—1995 — «Вымпел»
 1997—1998 — «Бурлак»
 1999—2000 — СКА-«Звезда»
 2001—2008 — Ф(С)К «Рыбинск»
 2011—2013 — «Волга»
 2014—2016 — «Рыбинец»
 2017 — Ф(С)К «Рыбинск»
 с 2018 — МФК «Рыбинск»

Статистика выступлений в первенстве России 

Также принимал участие в семи розыгрышах Кубка России, в том числе — в сезоне-2008/09 как любительский клуб. Лучшее достижение — выход в 1/32 финала (1993/94).

Примечания

Ссылки 
 Сайт болельщиков ФСК «Рыбинск»
 История выступлений на klisf.info
 Профиль клуба на сайте МФФ «Золотое Кольцо»
 «Сатурн» (Рыбинск, СССР) на сайте wildstat.ru
 ФК «Рыбинск» (Россия) на сайте wildstat.ru

 
НПО «Сатурн»
Футбольные клубы СССР
Футбольные клубы России
Спортивные клубы Ярославской области